Ривера дел Кармен има више значења:

 Ривера дел Кармен, Дивина Инфантита (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ривера дел Кармен (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику